

А-Б 
 Адык — Южный — Адык
 Антанур — Приютное
 Ачинеры — Состинский — Соста
 Бага-Тугтун — Камыши — Бага-Тугтун
 Бага-Чонос — Балковский — Бага-Чонос
 Бенбедякин — Малое
 Булгун-сала — Троицкое
 Бислюрта — Воробьевка
 Бургсун — Опытное — Бургсун
 Буркул — Озерное — Бага-Бурул
 Бутов — Веселое

Г-И 
 Глубокий — Магна
 Дмитриевское — Лиджин-Худук
 Дутин-Худук — Привольное — Тугтун
 Зун — Матросово
 Ики-Гол — Обильное — Партизанский
 Икитуктун 1-й — Пушкинское
 Икитуктун 2-й — Лапин — Ахнуд
 Ики-Чонос 1-й — Волково — Ики-Чонос
 Ики-Чонос — Ленинский — Ики-Чонос

К-М 
 Каракуль — Эрдниевский
 Кегульта — Садовое — Кегульта
 Кене-Булук — Ергенинский
 Кердата — Цветное — Амур-Санан
 Кетченер-Шебенер — Сухотинский — Советское — Кетченеры
 Красный Камышанник — Комсомольский
 Лагань — Каспийский — Лагань
 Магдын-Худук — им. Чапаева — Ханата
 Маевка — Цорос
 Менгута — Зерновое
 Михайловский — Джалыково

Н-С 
 Нарын Худук — Черноземельское — Нарын Худук
 Немецко-Хагинское — Ульяновское
 Нугры — Первомайский
 Оргакин — Буратинский — Оргакин
 Оренбургский 2-й — Чапаевское
 Орлов — Пролетарский
 Рыжково — Красинское
 Ставка — Бурунский — Цаган Аман

Т-Х 
 Тавн-Гашун — Холмистый — Тавн-Гашун
 Тачин-Царунг 1-й — Манджикины
 Тачин-Царынг 2-й — Красный Маныч — Южный
 Улан-Туг — Прикумский
 Улан-Эрге — Красное — Улан-Эрге
 Утта — Путевое — Утта
 Фриденталь — Дружный
 Хапчины — Северное
 Харгата — Курганный — Харгата
 Харон-Кудук — Присарпинский — Барун
 Хот-Бурата — Смушковое — Бурата
 Хулхута — Придорожное — Хулхута

Ц-Ш 
 Цаган-Нур — Приозерное — Цаган-Нур
 Цаган-Усун-Худук — Сарпинский — Сарпа
 Цаган-Усн — Беловодное — Цаган-Усн
 Чарлакта — Полевое — Чарлакта
 Черноземельская — Кумской
 Чилгир — Лиманский — Чилгир
 Чонин-Сала — Ики-Бурул
 Шенфельд — Краснополье
 Шин-Терл — Виноградное

Э-Я 
 Эвдик — Озерное — Эвдик
 Элиста — Степной — Элиста
 Эсто-Хагинка — Степное — Яшалта
 Юста — Трудовой — Юста
 Яшалта — Соленое

Калмыкия
Населённые пункты Калмыкии